Tagāb är en ort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Kapisa, i den nordöstra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Kabul. Tagāb ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Tagāb är kuperad västerut, men österut är den bergig. Tagāb ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Tagāb. Runt Tagāb är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten. 

Trakten runt Tagāb består i huvudsak av gräsmarker.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kapisa (provins)